Thalham heißen folgende geographische Objekte:

 Thalham (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Thalham (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Thalham (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thalham (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Thalham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thalham (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thalham (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Thalham (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Thalham (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thalham (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Thalham (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thalham (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Thalham (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Thalham (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thalham (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Thalham (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Thalham (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Thalham (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thalham (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thalham (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thalham (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Thalham (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Thalham (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Thalham (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Thalham (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Thalham (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Thalham (Vilsbiburg, Seyboldsdorf), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Gemarkung Seyboldsdorf, Landkreis Landshut, Bayern
 Thalham (Vilsbiburg, Wolferding), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Gemarkung wolferding, Landkreis Landshut, Bayern
 Thalham (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern
 Thalham (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Thalham (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

 in Österreich
 Thalham (Gemeinde Maria Laach am Jauerling), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Thalham (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Thalham (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck Oberösterreich
 Thalham (Gemeinde Wilhering), Ortschaft von Wilhering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Thalham (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft bei Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Thalham (Gemeinde Straßwalchen), Ortsteil von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Waldbahn Thalham diente dem Holztransport aus dem Attergauer Klauswald in der österreichischen Gemeinde Straß im Attergau
 Thalheim